Eddie Taylor (biljarter) (1918-2005), Amerikaans poolbiljardspeler
 Eddie Taylor (gitarist) (1923-1985), een Amerikaans bluesgitarist en -zanger
 Eddie Taylor jr. (1972-2019), een Amerikaans bluesgitarist en -zanger
 Eddie Taylor (Guyanees zanger) (1949), een Guyanees-Nederlands zanger

Zie ook 
 Edward Taylor (doorverwijspagina)